Die Diamond Nine / Dynamic Billard Portugal Open 2017 waren das 148. Turnier der 9-Ball-Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 30. März bis 1. April 2017 im Salgados Palace Hotel in Albufeira (Portugal) statt, wo unmittelbar zuvor die Europameisterschaft ausgetragen wurde.

Der Niederländer Nick van den Berg besiegte im Finale den Spanier David Alcaide mit 9:5 und gewann damit zum zehnten Mal ein Euro-Tour-Turnier. Den dritten Platz belegten der Engländer Mark Gray und der Deutsche Ralf Souquet, der mit den Italian Open 2017 das vorangegangene Euro-Tour-Turnier gewonnen hatte. Titelverteidiger war der Pole Mateusz Śniegocki, der in der Runde der letzten 32 gegen Mats Schjetne ausschied. Marc Bijsterbosch erreichte als bester der vier zuvor ermittelten Europameister das Viertelfinale. Niels Feijen schied in der Runde der letzten 32 aus, Ruslan Tschinachow und Jani Uski bereits in der Vorrunde.

Die Portugal Open 2017 waren das letzte Turnier, das in die europäische Qualifikationswertung für die World Games 2017 einging. David Alcaide und der Deutsche Joshua Filler qualifizierten sich als Erst- beziehungsweise Zweitplatzierter der Einjahresrangliste der Euro-Tour für den 9-Ball-Wettbewerb der Multisportveranstaltung im polnischen Breslau.

Finalrunde 
Die 194 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Portugal Open 2017 bei azbilliards.com
 Portugal Open 2017 bei sixpockets.de

Einzelnachweise 

Euro-Tour
Poolbillardveranstaltung 2017
Billardturnier in Albufeira